Gibbens ist der Familienname folgender Personen:

 Barney Gibbens (1935–2012), britischer Unternehmer
 Gladys Gibbens (1893–1983), US-amerikanische Mathematikerin
 John Gibbens (1959–2015), britischer Musiker und Dichter 
 Kevin Gibbens (* 1979), englischer Fußballspieler